Aldreu é uma freguesia portuguesa do município de Barcelos, com 4,8 km² de área e 795 habitantes 
(censo de 2021). A sua densidade populacional é .

Demografia	
A população registada nos censos foi:

Política

Eleições autárquicas 

Freguesias de Barcelos